Teplitz steht für:
 Teplitz (Züsow), Ortsteil von Züsow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Teplitzer Schlossberg, heute Doubravská hora, ein sagenumwobener Berg im Böhmischen Mittelgebirge

 Teplice, Stadt in Tschechien, ab 1895 Teplitz-Schönau
 Teplice nad Bečvou, Gemeinde in Tschechien, ab 1893 Teplitz-Bad
 Teplyzja, bessarabischer Ort in der ukrainischen Oblast Odessa

Personen:
 Jakob Teplitz, jiddischer Dichter um 1600

Siehe auch:
 Teplice (Begriffsklärung)